Bülau ist der Familienname folgender Personen:
Friedrich Bülau (1805–1859), deutscher Schriftsteller 
Gotthard Bülau (1835–1900), deutscher Internist
Gustav Bülau (1799–1857), deutscher Mediziner
Kurt Bülau (1922–2016), österreichischer Schauspieler
Randy Bülau (* 1981), deutsche Handballspielerin
Theodor Bülau (1800–1861), deutscher Architekt 

Siehe auch:
Bühlau